Beat Marti, un actor suizo 
 Bernart Marti, un trovador medieval 
 Josep Maria Montserrat i Marti, es un botánico español
 Min Li Marti, una socióloga, historiadora, editora y política suiza 
 Yann Marti, un tenista profesional suizo